Größere Prozessleitsysteme besitzen zusätzlich auf der Betriebs- oder Unternehmens-Leitebene eine Managementstation mit einer leistungsfähigen EDV-Anlage, auch Prozessrechner genannt.

Von der Managementstation können Informationen aus dem Prozessleitsystem abgerufen und auf einem Bildschirm dargestellt werden. Spezielle Managementfunktionen fassen die Informationen zusammen und bereiten sie für die Betriebsleitebene auf.

Beispiele 

Beispiele solcher Managementfunktionen sind:

 Tagesübersichten über den Verlauf der Betriebsdaten und der Produktmengen

 Übersichten über Trends

 Kontrollübersicht der Funktionen.

Siehe auch 

 Prozessleittechnik
 Prozessleitsystem

Leittechnik